La Peau d'un autre est le titre de plusieurs œuvres :
 La Peau d'un autre, film franco-allemand de René Pujol (1937) ;
 La Peau d'un autre (Pete Kelly's Blues), titre alternatif du film Le Gang du blues, film américain de Jack Webb (1955).